Просяна́я () — посёлок городского типа, Просянский поселковый совет, Маломихайловкская ОТГ, Синельниковский район, Днепропетровская область, Украина.

Является административным центром Просянского поселкового совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Просяная находится недалеко от истоков реки Чаплино,
примыкает к селу Маломихайловка.

История 
Населённый пункт основан в 1890-х годах. Местные земли славились богатыми урожаями проса (отсюда и название посёлка).

В 1882 году штейгер Медведев произвел геологоразведку, выявившую во многих местах запасы каолинового сырья.

В 1894 году здесь был построен первый в России завод по обогащению каолина, а через три года — небольшой кирпичный завод по выпуску огнеупоров. Широкое развитие, получил он в годы Советской власти.

В 1938 году — присвоено статус посёлок городского типа.

В ходе Великой Отечественной войны в 1941 - 1943 гг. селение находилось под немецкой оккупацией.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В марте 1995 года Верховная Рада Украины внесла находившийся в посёлке элеватор в перечень предприятий, приватизация которых запрещена в связи с их общегосударственным значением.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося в посёлке АТП-11271.

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 5102 человек.

Промышленность 
 На территории посёлка размещён крупнейший в Европе Просянский каолиновый комбинат.
 ОАО «Просянский горно-обогатительный комбинат».
 ООО «Проскоресурси».
 ЗАО «АО Днепро каолин».
 ООО «Лан».
 ООО «Украина».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Музыкальная школа.
 Детский сад.
 Поликлиника.
 Дворец культуры.
 Стадион.

Достопримечательности 
В 1965 году в честь воинов-земляков и воинов-освободителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, в посёлке установлен памятник, в начале 80-х построен мемориал погибших воинов.

Транспорт 
Железнодорожная станция Просяная на линии Покровск — Чаплино Донецкой железной дороги.

Через посёлок проходят автомобильные дороги , .

Известные люди 
 Арцебарский Анатолий Павлович (1956) — лётчик-космонавт СССР, лётчик-испытатель, Герой Советского Союза, родился в посёлке Просяная.

Ссылки 
 Учётная карточка посёлка на сайте Верховной рады Украины 
 «История городов и сел Украинской ССР»

Примечания 

Посёлки городского типа Днепропетровской области